Fredenberg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alarik Fredenberg (1825–1891), svensk militär och riksdagsman
 Karl Fredenberg (1857–1936), svensk skogsämbetsman

Svenska efternamn